John Murphy kan syfta på:

 John Murphy (politiker) (cirka 1786–1841), amerikansk delstatsguvernör
 John Murphy (kirurg) (1857–1916), amerikansk kirurg
 John Murphy (simmare) (född 1953), amerikansk simmare
 John Murphy (kompositör) (född 1965), brittisk filmkompositör